O Stavanger IF Fotball, é um clube de futebol da Noruega fundado em 17 de setembro de 1905. Sua sede fica localizada em Stavanger.

Elenco atual
Atualizado em 17 de outubro de 2008

Ligações externas
 Página oficial do Stavanger IF Fotball

Clubes de futebol fundados em 1905
Clubes de futebol da Noruega

it:Stavanger Idrettsforening